Kalem ist der Name von:

 Kalem Company, 1907 in New York City (USA) gegründetes Filmstudio, 1917 von Vitagraph übernommen
 Vulkan Kalem (), erloschener Vulkan der Südeifel, bei Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kalem (Zeitschrift), ehemalige türkische Satirezeitschrift

Kalem ist der Familienname folgender Personen:
 Toni Kalem (* 1950), amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin